A 2012-es Moorilla Hobart International a Moorilla Hobart International női teniszverseny tizenkilencedik versenye volt, amelyet január 8. és január 14. között rendeztek meg az ausztráliai Hobartban. A torna International kategóriájú, összdíjazása 220 000 dollárt tett ki. A főtáblán és a selejtezőben egyaránt harminckettő játékos lépett pályára. A páros versenyen tizenhat pár indult el.

A címvédő az ausztrál Jarmila Gajdošová (akkori nevén Jarmila Groth) volt, aki ezen a versenyen ötödik kiemeltként a negyeddöntőben búcsúzott a későbbi győztes Mona Barthel ellen. A selejtezőből feljutó Barthel a fináléban az első kiemelt Yanina Wickmayert győzte le 6–1, 6–2-re. A 21 éves német játékosnak, aki a torna előtt csupán a 64. helyen állt a világranglistán, ez volt az első WTA-győzelme.

Egyéni

Kiemeltek
  Yanina Wickmayer (Döntő)
  Anabel Medina Garrigues (Második kör)
  Monica Niculescu (Első kör)
  Angelique Kerber (Elődöntő)
  Jarmila Gajdošová (Negyeddöntő)
  Sahar Peér (Elődöntő)
  Kszenyija Pervak (Első kör)
  Irina-Camelia Begu (Második kör)

Döntők

Felső ág

Alsó ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Kszenyija Pervak| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=66
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Sorana Cîrstea 
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ashleigh Barty
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  Bethanie Mattek-Sands 
| RD1-score04-1= 6 
| RD1-score04-2= 6 
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Johanna Larsson
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Sara Errani 
| RD1-score06-1= 6 
| RD1-score06-2= 6 
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Jelena Vesznyina
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Angelique Kerber 
| RD1-score08-1= 6 
| RD1-score08-2= 6 
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Jarmila Gajdošová 
| RD1-score09-1= 6 
| RD1-score09-2= 6 
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Morita Ajumi
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Arn Gréta
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Anastasia Rodionova| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Mona Barthel 
| RD1-score13-1= 6 
| RD1-score13-2= 6 
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Romina Oprandi
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Carla Suárez Navarro
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Anabel Medina Garrigues| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=7| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Sorana Cîrstea| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=
| RD2-team02= Bethanie Mattek-Sands
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Sara Errani
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Angelique Kerber| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Jarmila Gajdošová| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Anastasia Rodionova
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Mona Barthel| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Anabel Medina Garrigues
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Sorana Cîrstea
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Angelique Kerber| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Jarmila Gajdošová
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Mona Barthel| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Angelique Kerber
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=66
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Mona Barthel| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

Páros
Kiemeltek
  Lucie Hradecká / Anabel Medina Garrigues (Negyeddöntő)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (Elődöntő)
  Csuang Csia-zsung /  Marina Eraković  (Döntő)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (Győztesek)'''

Elődöntők és döntő

Jegyzetek

Források
Egyéni főtábla eredményei
Páros főtábla eredményei

További információk
A torna honlapja

Kapcsolódó szócikkek
2012-es WTA-szezon
Moorilla Hobart International

Moorillahobartinternational